Никола́й Васи́льевич Пи́менов (1 августа 1914 — ?) — бригадир монтажников строительно-монтажного управления на стройках в Сибири, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Окончил 6 классов в родном селе. В 1927 году семья переехала в город Юрга. В 1933 году начал трудовую деятельность.

В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, ушёл на фронт. После окончания войны демобилизовался в звании старшины.

Работал на стройках Красноярска, Новокузнецка, Кемерова. В 1950 году пришёл на работу в Новосибирск в трест «Стальмонтаж-3». В 1953 году стал бригадиром монтажников в строительно-монтажном управлении № 469 (СМУ-469) треста «Стальмонтаж-3» в Красноярске. Его бригада участвовала в строительстве промышленных предприятий Красноярска. При строительстве одного из заводов его бригада победила во Всесоюзном социалистическом соревновании. 9 августа 1958 года Пименову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

В 1977 году на базе СМУ был создан трест «Красноярскстальконструкция», в котором Пименов сначала работал мастером, а впоследствии стал заместителем начальника управления. Пименов был депутатом Красноярского городского и Кировского районного города Красноярска Советов депутатов. В 1963 году Пименов участвовал в работе XIII съезда профсоюзов. Избирался членом президиума краевого комитета профсоюза строителей.

В 1985 году ушёл на пенсию. На пенсии проживал в поселке Балахта (Балахтинский район, Красноярский край).

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (9 августа 1958);
 Орден Ленина (9 августа 1958);
 Орден Отечественной войны 2-й степени (11 марта 1985);
 Орден Красной Звезды (8 мая 1945);
 медали.

Примечания

Ссылки 
 

Строители СССР
Старшины (СССР)
Персоналии:Балахта
Монтажники